

Ім'я 
Джуліо () — італійський варіант чоловічого ім'я Юлій.

Видатні особи 
 Джуліо Альбероні (1664—1752) — державний діяч королівства Іспанія, фактичний голова уряду в 1717—1719 роках, кардинал.
 Джуліо Андреотті (1919—2013) — італійський політик.
 Джуліо Біззоцеро (1846—1901) — італійський доктор і дослідник медицини.
 Джуліо д'Есте — позашлюбний син Ерколе I д'Есте, герцога Феррарського.
 Джуліо — єпископ Палестрини.
  (1482—1515) — італійський гравер і художник.
 Джуліо Каччіні (1551—1615) — італійський композитор і співак, теоретик вокального мистецтва.
 Джуліо Мазаріні (1602—1661) — кардинал римо-католицької Церкви, головний міністр Франції (1643—1661).
 Джуліо Романо (1492—1546) — італійський художник і архітектор.
 Джуліо Чезаре Ваніні (1585—1619) — італійський філософ-пантеїст, прихильник учення Миколи Коперника.

Топоніми 

 Орта-Сан-Джуліо — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Новара.

Інше 
 Джуліо — срібляна середньовічна монета Папської області